Hafenstraße kann stehen für:

 Hafenstraße (Basel) mit Siloturm Basel
 Hafenstraße (Berlin), siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Rudow
 Hafenstraße (Bremen)
 Hafenstraße (Bremerhaven)
 Hafenstraße (Düsseldorf)
 Hafenstraße (Essen), das ehemalige Stadion an der Hafenstraße wurde 2012 abgerissen
 Hafenstraße (Frankfurt am Main) mit dem Hochhaus Hafenstraße 51 (Frankfurt am Main)
 Hafenstraße (Hamburg), Ort ehemaliger Hausbesetzungen
 Hafenstraße (Hamm), Standort der Feuerwehr Hamm
 Hafenstraße (Hanau), siehe Liste Hanauer Straßennamen/H
 Hafenstraße (Linz), Anschlussstelle der Mühlkreis Autobahn
 Hafenstraße (Lübeck), Ort des Lübecker Brandanschlags 1996
 Hafenstraße (Magdeburg) mit Lokschuppen Alte Neustadt
 Hafenstraße (Mainz), siehe Liste der Straßennamen von Mainz-Neustadt
 Hafenstraße (Mannheim), siehe Liste der Straßennamen von Mannheim-Innenstadt/Jungbusch
 Hafenstraße (Meißen), Sitz des Veranstaltungszentrums Hafenstraße e.V.
 Hafenstraße (Minden) mit dem Gebäude der Primus Schule Minden, ehemals Hafenschule (Minden)
 Hafenstraße (Stralsund)
 Hafenstraße (Trier), hier ist ein Personenbahnhof auf der Trierer Weststrecke geplant

Siehe auch: